Haploskupina JT je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina JT se vyčlenila z haploskupiny R. Je předchůdkyní haploskupin J a T.

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

JT